Шарапово — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Шарапово — деревня в Бабаевском районе

Ивановская область 
 Шарапово — деревня в Фурмановском районе

Калужская область 
 Шарапово — деревня в Тарусском районе

Костромская область 
 Шарапово — деревня в Антроповском районе

Москва 
 Шарапово — деревня в Новомосковском административном округе
 Шарапово — деревня в Троицком административном округе

Московская область 
 Шарапово — деревня в Зарайском районе
 Шарапово — село в Одинцовском районе
 Шарапово — деревня в Сергиево-Посадском районе
 Шарапово — деревня в Чеховском районе
 Шарапово — село в Чеховском районе
 Шарапово — село в Шатурском районе

Нижегородская область 
 Шарапово — деревня в Вачском районе
 Шарапово — село в Шатковском районе

Омская область 
 Шарапово — деревня в Саргатском районе

Пермский край 
 Шарапово — деревня в Соликамском районе
 Шарапово — деревня в Юсьвинском районе

Псковская область 
 Шарапово — деревня в Куньинском районе
 Шарапово — деревня в Островском районе

Рязанская область 
 Шарапово — село в Чучковском районе

Смоленская область 
 Шарапово — деревня в Вяземском районе
 Шарапово — деревня в Гагаринском районе
 Шарапово — деревня в Ельнинском районе

Тверская область 
 Шарапово — деревня в Западнодвинском районе
 Шарапово — деревня в Западнодвинском районе
 Шарапово — деревня в Рамешковском районе
 Шарапово — деревня в Старицком районе
 Шарапово — деревня в Торопецком районе

Ярославская область 
 Шарапово — деревня в Большесельском районе